Маркін Володимир Миколайович
 Маркін Володимир Іванович

Див. також 
 Маркін